Summer Festival Tour 2017

También conocida como la segunda parte del tour de verano, Rammstein regresa a diferentes festivales por Europa y el mundo, aunque sólo fue una gira de mes y medio. Fue una gira corta ya que están grabando su séptimo álbum de estudio y en diferentes entrevistas con Paul Landers y Richard Z. Kruspe han mencionado que tienen bastante proceso en el nuevo álbum pero de igual forma decidieron salir de tour de nuevo para después continuar con el proceso de grabación del nuevo disco que está destinado a salir a la luz a finales del 2018.

Lista de presentaciones 2017 
 Korinn, Kópavogur Iceland
 Fængslet, Horsens Denmark
 Eden Arena, Prague Czech Republic (Dos fechas)
 Rock Am Ring, Vulkaneifel, Flugplatz Mending Germany (Cancelado por alerta terrorista)
 Rock Im Park, Zeppelinfeld, Nuremberg Germany
 Rockfest, Vehkala, Vantaa Filand
 Song Festival Ground, Tallinn Estonia
 Graspop Metal Meeting, Boeretang, Dessel Belgium
 Amnesia Rockfest, Marina de Montebello QC, Canadá
 Northwell Health at Jones Beach Theater, Wantagh NY, USA (Con 3TƎETH)
 Hollywood Casino Amphitheatre, Tinley Park IL, USA (Con 3TƎETH)
 Starplex Pavilion, Dallas TX, USA (Con Hellyeah)
 T-Mobile Arena, Las Vegas NV, USA (Con Korn y Stone Sour)
 Resurection Fest, Campo de fútbol Celeiro, Viveiro Spain
 Arènes de Nîmes, Nîmes France (Tres fechas)

Setlist 

El setlist no tuvo muchas sorpresas ya que fue el mismo que el del tour 2016.
 Ramm 4
 Reise, Reise
 Hallelujah
 Zerstören
 Keine Lust
 Feuer Frei!
 Seemann
 Ich Tu Dir Weh
 Du Riechst So Gut
 Mein Herz Brennt
 Links 2 3 4
 Ich Will
 Du Hast (Intro Extendido)
 Stripped (Las guitarras con lanzallamas que se utilizaban durante Links 2 3 4, Cambiaron para usarse en Stripped)

Encore:

 Sonne
 Amerika
 Engel

Giras musicales de Rammstein